Chris Evert ha battuto in finale Evonne Goolagong 6–3 4–6 8–6.

Teste di serie
 Chris Evert (campionessa)
 Evonne Goolagong (finalista)
 Virginia Wade (semifinali)
 Martina Navrátilová (semifinali)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Sue Barker (quarti di finale)
 Kerry Melville (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1976